Miejscowości w Polsce 
 Linowiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Lisewo 
 Linowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański 
 Linowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno 
 Linowiec – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno 
 Linowiec – poprzednia nazwa wsi Linówiec w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Orchowo

Linki zewnętrzne